§ 156 StGB bezeichnet

 Falsche Versicherung an Eides statt, einen Tatbestand im deutschen Strafgesetzbuch
 Krida bzw. liechtensteinisch Betrügerischer Konkurs, einen Tatbestand im österreichischen und liechtensteinischen Strafgesetzbuch